Valli kan syfta på:

Personer

 Alida Valli, en italiensk skådespelare.
 Frankie Valli,  en amerikansk sångare och skådespelare

Geografi

Iran 

 Valīlū, ort, Östazarbaijan,

Italien 

 Valli (ort i Italien, Marche), Provincia di Ascoli Piceno, 
 Valli (ort i Italien, Veneto), Provincia di Venezia, 
 Valli (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza, 
 Valli (ort i Italien, Lazio, Provincia di Viterbo), 
 Valli (ort i Italien, Lazio, Provincia di Frosinone), 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar